Castell de Tudela (Artesa de Segre), al municipi d'Artesa de Segre (Noguera)
 Castell de Tudela (Astúries), a La Focara tot i que pertany a la parròquia asturiana de Santianes, en el consell d'Oviedo
 Castell de Tudela (Sant Gregori), monument del municipi de Sant Gregori (Gironès)
 Alcassaba i castell de Tudela, a Tudela (Navarra)